Halo: Reach
Reach (canção de Gloria Estefan)

Veja também 
Reach Out

Desambiguação